

Бондзе — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Бондзе — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства